My House – album di Oceana del 2012
 My House – EP di Flo Rida del 2015
 My House – singolo di Flo Rida del 2015